Чарково

 Чарково — село в Габровской области Болгарии
 Чарково — деревня в Московской области России